Анте Чович (1975) — австралійський футболіст хорватського походження
 Драган Чович (1956) — боснійський хорватський підприємець і політичний діяч
 Неманья Чович (1991) — сербський футболіст
Прізвища